Plaatsen
 Napier (Nieuw-Zeeland), een stad in Nieuw-Zeeland
 Napier (Zuid-Afrika), een dorp in Zuid-Afrika

 Personen
 Bill Napier (1941), Schots wetenschapper
 John Napier (1550-1617), Schots wiskundige

 Overig
 7096 Napier, een planetoïde
 Napier (auto), voormalig automerk